Favorí, orador romà
 Favorí, filòsof i sofista del temps de l'emperador Adrià
 Favorí, filòsof grec